Яра́нск, как географический объект, имеет несколько значений:
 Яранск — город, районный центр в Кировской области, Россия.
 Городское поселение Яранск — административная единица в Кировской области, включающая город Яранск и подчинённые населённые пункты.
 Яранск (станция) — железнодорожная станция Горьковской железной дороги РЖД.
 Яранск — деревня в Арбажском районе Кировской области
 Яранск (аэропорт) — недействующий аэропорт в Кировской области.